Als Aussprache ist angegeben: ˈkɔtsəˌbuː, also mit Längungs-e wie in Knie oder Itzehoe.

Kotzebue steht für:
 Kotzebue (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht
 Kotzebue (Alaska), Ort in Alaska
 Kotzebue-Sund, Meerenge vor Alaska
 Kotzebues Dramen – Ein Lexikon, Lexikon aus dem Jahr 2011

Kotzebue ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Kotzebue, US-amerikanischer Oberleutnant, siehe Elbe Day
 Alexander von Kotzebue (1815–1889), deutsch-russischer Maler
 August von Kotzebue (1761–1819), deutscher Schriftsteller und Dramatiker
 Carl Jacob Kotzebue (* ca. 1793; † ca. 1862), deutscher Verwaltungsjurist
 Christian Ludwig Kotzebue (1661–1706), deutscher Arzt, Leibarzt, Historiker und Genealoge
 Christine Kotzebue (1736–1828), Mutter von August von Kotzebue
 Ernst von Kotzebue (1838–1914), russischer Diplomat (Gesandter in den USA 1895–97)
 Georg Carl Kotzebue (1668–1730), (Titular-)Abt des Klosters Bursfelde
 Jakob Franz Kotzebue (1621–1685), königlich-schwedischer Leibarzt
 Johann Kotzebue (1616–1677), Abt des Klosters Loccum
 Levin Karl Christian Kotzebue (1727–1761), unter Anna Amalia in diplomatischen Diensten
 Ludwig Kotzebue (* 1946), niederländisch-surinamischer Karateka
 Molly von Kotzebue (1848–1932), Sängerin und Gesangspädagogin
 Moritz von Kotzebue (1789–1861), russischer Generalleutnant
 Otto von Kotzebue (1787–1846), deutschbaltischer Entdecker und Offizier
 Otto von Kotzebue (Maler) (* 1936), deutscher Maurer, Architekt, Maler
 Paul Demetrius von Kotzebue (1801–1884), russischer General